Войтенков, Александр Сергеевич (род. 1955) — директор ОАО "Конструкторское бюро «Дисплей».
 Войтенков, Николай Григорьевич (1947—2013) — председатель Гомельского облисполкома (1989—1995 и 1997—2001).